CESAB bezeichnet als Abkürzung:
 Correllifkio Emiliano, italienischer Produzent von Fördertechnik
 Centro de Estudos Sociais Aquino de Bragança, nach Aquino de Bragança benanntes Institut an der Eduardo-Mondlane-Universität in Maputo, Mosambik.

Abkürzung